Le championnat du monde d'échecs féminin de 1991 a été remporté par Xie Jun, qui a battu la championne en titre Maia Chiburdanidze dans le match pour le titre.

Tournois interzonaux de 1990 
Dans le cadre du processus de qualification, deux tournois interzonaux ont été organisés au cours de l'été 1990, l'un à Azov en juin et l'autre aux Genting Highlands en Malaisie en juin et juillet, avec les meilleurs joueuses de chaque zone FIDE. Au total, 36 joueuses y ont participé, les trois premières de chaque tournoi interzonal étant qualifiées pour le tournoi des candidates.

Kachiani et Galliamova ont partagé la première place à Azov, avec un demi-point d'avance sur Eliška Richtrová, qui s'est également qualifiée pour les candidates.

À Genting, l'ex-championne Gaprindashvili a remporté une victoire impressionnante à l'âge de 49 ans, avec un point d'avance sur la star surprise Xie, de presque 30 ans sa cadette, tandis que Marić a pris la dernière place des candidates après avoir remporté un barrage contre Gurieli 3-2.

 {| class="wikitable"
|+1990 Interzonal féminin, Genting Highlands
!
!Joueuse
!1
!2
!3
!4
!5
!6
!7
!8
!9
!10
!11
!12
!13
!14
!15
!16
!17
!18
!Points
!Départage
|- style="background:#ccffcc;"
|1
|
| -
|1
|½
|½
|0
|1
|1
|1
|1
|1
|½
|1
|0
|1
|1
|1
|1
|1
|13½
|
|- style="background:#ccffcc;"
|2
|
|0
| -
|½
|½
|½
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|12½
|
|- style="background:#ccffcc;"
|3
|
|½
|½
| -
|½
|½
|1
|½
|1
|1
|0
|½
|1
|1
|1
|½
|1
|½
|1
|12
|93.25
|-
|4
|
|½
|½
|½
| -
|1
|½
|½
|1
|½
|½
|1
|½
|½
|1
|½
|1
|1
|1
|12
|92.50
|-
|5
|
|1
|½
|½
|0
| -
|½
|0
|½
|1
|1
|½
|1
|½
|1
|1
|½
|½
|1
|11
|85.75
|-
|6
|
|0
|0
|0
|½
|½
| -
|0
|1
|½
|1
|1
|1
|1
|½
|1
|1
|1
|1
|11
|74.25
|-
|7
|
|0
|1
|½
|½
|1
|1
| -
|0
|0
|½
|1
|1
|½
|1
|1
|½
|0
|1
|10½
|
|-
|8
|
|0
|0
|0
|0
|½
|0
|1
| -
|1
|1
|1
|½
|1
|½
|1
|1
|½
|1
|10
|
|-
|9
|
|0
|1
|0
|½
|0
|½
|1
|0
| -
|0
|1
|1
|½
|½
|1
|½
|1
|1
|9½
|67.50
|-
|10
|
|0
|0
|1
|½
|0
|0
|½
|0
|1
| -
|0
|½
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|9½
|63.50
|-
|11
|
|½
|0
|½
|0
|½
|0
|0
|0
|0
|1
| -
|0
|1
|1
|½
|1
|1
|½
|7½
|
|-
|12
|
|0
|0
|0
|½
|0
|0
|0
|½
|0
|½
|1
| -
|½
|½
|½
|½
|1
|1
|6½
|
|-
|13
|
|1
|0
|0
|½
|½
|0
|½
|0
|½
|0
|0
|½
| -
|0
|½
|0
|1
|1
|6
|45.75
|-
|14
|
|0
|0
|0
|0
|0
|½
|0
|½
|½
|0
|0
|½
|1
| -
|½
|1
|½
|1
|6
|35.25
|-
|15
|
|0
|0
|½
|½
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|½
|½
|½
|½
| -
|1
|1
|1
|6
|34.50
|-
|16
|
|0
|0
|0
|0
|½
|0
|½
|0
|½
|0
|0
|½
|1
|0
|0
| -
|1
|1
|5
|
|-
|17
|
|0
|0
|½
|0
|½
|0
|1
|½
|0
|0
|0
|0
|0
|½
|0
|0
| -
|½
|3½
|
|-
|18
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|½
|0
|0
|0
|0
|0
|½
| -
|1
|
|}

Tournoi des candidates de 1990 
Les six qualifiés des interzones ont été rejoints par les deux premières des candidates précédentes : Ioseliani et Akhmilovskaya.

Comme les deux éditions précédentes, le tournoi des candidats de cette édition s'est déroulé sous forme de tournoi à la ronde à Borzomi en octobre 1990. De manière quelque peu inattendue, les deux jeunes de 20 ans, Xie et Marić, sont à égalité pour la première place. Xie a remporté les éliminatoires à Belgrade et à Pékin en février 1991 par 4½-2½, gagnant ainsi le droit de défier la championne en titre pour le titre.

Match de championnat 1991 
Le match de championnat a été joué à Manille en 1991. Dans un résultat qui fut une surprise pour la plupart du monde des échecs, le challenger chinoise relativement inconnu Xie gagna 4 parties (contre 2) et le match, mettant fin aux 13 ans de règne de Chiburdanidze comme champion du monde.

Notes et références 

Championnat du monde féminin d'échecs
Echecs feminin